Цахкунк (). Слово произошло от «Ծաղիկ» — цветок или «Ծաղկել» — цвести.

Населённые пункты:
 Цахкунк — село в марзе Армавир Армении.
 Цахкунк — село в марзе Гегаркуник Армении.
 Цахкунк — село в Мартакертском районе Арцаха.
 Цахкунк — сорт винограда позднего созревания, выведенный Армянским НИИВВиП

Примечания